Duets может означать:

Музыка 
 Duets — альбом Диззи Гиллеспи 1958 года.
 Duets — альбом Кенни Роджерса 1984 года.
 Duets — альбом Карлы Блей и Стива Своллоу 1988 года.
 Duets — альбом Эммилу Харрис 1988 года.
 Duets — альбом Хелен Меррилл и Рона Картера 1989 года.
 Duets — альбом Джо Пасса и Джона Пизано 1991 года.
 Duets — альбом Элтона Джона 1993 года.
 Duets — альбом Фрэнка Синатры 1993 года.
 Duets II — альбом Фрэнка Синатры 1994 года.
 Duets — сборник Барбры Стрейзанд 2002 года.
 Duets — альбом Линды Ронстадт 2014 года.
 Duets II  — альбом Тони Беннетта 2011 года.
 Duets: The Final Chapter — альбом The Notorious B.I.G. 2005 года.
 Duets: An American Classic — альбом Тони Беннетта 2006 года.
 Reba: Duets — альбом Рибы Макинтайр 2007 года.
 Duets: Re-working the Catalogue — альбом Вана Моррисона 2015 года.

Телевидение 
 «Duets» — эпизод телесериала «Хор».

Примечания